Lucius Caecilius Metellus är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Caecilius Metellus (konsul 251 f.Kr.) (död 221 f.Kr.),  romersk politiker
 Lucius Caecilius Metellus (konsul 68 f.Kr.) (död 68 f.Kr.),  romersk politiker
 Lucius Caecilius Metellus Calvus (död tidigast 136 f.Kr.), romersk politiker, konsul 142 f.Kr.
 Lucius Caecilius Metellus Dalmaticus (död 103 f.Kr.),  romersk politiker, konsul 119 f.Kr.
 Lucius Caecilius Metellus Denter (död 283 f.Kr.),  romersk politiker, konsul 284 f.Kr.
 Lucius Caecilius Metellus Diadematus (död tidigast 99 f.Kr.), romersk politiker, konsul 117 f.Kr., censor 115 f.Kr.